Maleika steht für:
 Maleika (Film), deutscher Dokumentarfilm von Matto Barfuss aus dem Jahr 2017

Maleika ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Maleika (1965–1982), deutscher Fußballfan
 Nina Maleika (* 1981), deutsch-ägyptische Sängerin